Saliente – in geografia, protrusione di un'entità geopolitica
 Saliente – in ambito militare, una parte del campo di battaglia che si proietta in territorio nemico
 Saliente – termine araldico
 In architettura la facciata a salienti è quella caratterizzata da una successione di spioventi posti a differenti altezze
 Saliente – in architettura militare, l'angolo formato da due fianchi di una fortificazione con la sporgenza verso l'esterno